Холаргос — греческий топоним. Может означать:

 Холаргос — город, пригород Афин.
  — станция Афинского метрополитена.
  — древний дем в аттической филе Акамантида.